

Ащебутак — село, Домбаровський район, Оренбурзька область
 Ащебутак — село, Соль-Ілецький міський округ, Оренбурзька область